Sobolewski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Iwanowitsch Sobolewski (1857–1929), russischer Linguist
 Eduard Sobolewski (1808–1872), deutsch-amerikanischer Komponist
 Klaus Sobolewski (1962–2006), deutscher Maler, Grafiker und Lyriker

 Peter Grigorjewitsch Sobolewski (1782–1841), russischer Chemiker und Ingenieur
 Radosław Sobolewski (* 1976), polnischer Fußballspieler
 Sergei Iwanowitsch Sobolewski (1864–1963), russischer Philologe
 Sigmund Sobolewski (1923–2017), polnischer Holocaust-Überlebender